Pierrerue ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Pierrerue (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Pierrerue (Hérault) im Département Hérault